Кератин-6B () – білок, який кодується геном KRT6B, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 564 амінокислот, а молекулярна маса — 60 067.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Кератини